Yuka Kobayashi, cycliste japonaise ;
 , sauteuse à ski japonaise ;
 , grimpeuse japonaise ;
 , karateka japonaise.